Jawaharlal Nehru Stadium steht für folgende Stadien in Indien:

 Jawaharlal Nehru Stadium (Chennai) in Chennai
 Jawaharlal Nehru Stadium (Coimbatore) in Coimbatore
 Jawaharlal Nehru Stadium (Delhi) in Delhi
 Jawaharlal Nehru Stadium (Ghaziabad) in Ghaziabad
 Jawaharlal Nehru Stadium (Kochi) in Kochi
 Jawaharlal Nehru Stadium (Shillong) in Shillong
 Jawaharlal Nehru Stadium (Tiruchirappalli) in Tiruchirappalli
 Nehru Stadium (Durgapur) in Durgapur
 Nehru Stadium (Guwahati) in Guwahati
 Nehru Stadium (Hubli) in Hubli
 Nehru Stadium (Indore) in Indore
 Nehru Stadium (Kottayam) in Kottayam
 Nehru Stadium (Pune) in Pune
 Nehru Stadium (Shimoga) in Shimoga
 Nehru Stadium (Tumkur) in Tumkur
 Fatorda-Stadion in Margao